2 miejscowości w Polsce:
 Złotniczki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie
 Złotniczki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska